Jacques Mesrine (1936-1979), gangster français.

Voir aussi 

 Mesrine, un film français réalisé sorti en 1984 retraçant la vie de ce dernier.

 La saga Jacques Mesrine, diptyque de Jean-François Richet (films franco-canado-italien sortis en 2008), retraçant également la vie du gangster français :
 L'Instinct de mort, premier volet de la saga,
 L'Ennemi public n° 1, second volet.

 Mesrine, album et bande originale des films de Jean-François Richet.

 Mesrine, groupe québécois fondé en 1997.

Liens externes